Gmina Radzanów bezeichnet  Gemeinden in Polen:
 Gmina Radzanów (Powiat Białobrzeski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Masowien; siehe Radzanów (Powiat Białobrzeski)
 Gmina Radzanów (Powiat Mławski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Masowien; siehe Radzanów (Powiat Mławski)